Whanganui (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
Whanganui (stad), een stad in Nieuw-Zeeland
Nationaal park Whanganui, een natuurgebied in Nieuw-Zeeland